Флаг муниципального образования Копо́рское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 мая 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6213.

Описание 
«Флаг муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в голубом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле выходящая снизу скала, сопровождаемая возникающим вверху облаком. Все фигуры — серебряные».

Символика 
В основу композиции герба и флага положена историческая символика Копорья. Знамёна копорских полков, использовавшиеся в 1712—1727 годах, были «оранжевые с золотым изображением, в верхнем углу у древка каменного утёса и над ним облака».

Эмблема копорского герба (скала, а над ней облако) была создана «отцом русской геральдики» «товарищем герольдмейстера» графом Франциском Санти. Он был назначен на должность составителя гербов 12 апреля 1722 года по личному указу Петра I. Екатерина I пожаловала Санти чин обер-церемониймейстера, однако после её смерти в 1727 году Санти был заподозрен в причастности к антиправительственному заговору, арестован и сослан на долгие годы в Сибирь, не доведя до конца многие свои начинания по созданию гербов.

12 июля 1728 года последовал на имя «Генерала и ордена Св. Александра кавалера и над фортификациями Обер-директора графа фон Миниха» из Военной Коллегии указ, по силе которого велено было передать ему, Миниху, «для малевания на знамёнах» как старые, так и вновь сочинённые городские гербы и по составлении их прислать все вместе со старыми в Военную коллегию. Для этой работы был определён к Миниху из бывших в доме Меншикова живописцев Андрей Баранов, которому за первый экземпляр герба велено было давать по 15, а за последующие снимки по 10 копеек.

В мае 1729 года гербы эти были уже представлены Минихом в Военную коллегию, удостоились высочайшего утверждения, и так как это первый чисто геральдический в Отечестве нашем труд, в котором, как сказано в подлинной записке Коллегии, «гербы учинены с надлежащими обстоятельствами» (атрибутами): «…76. Копорской, по-старому, камень белый, над ним облако, поле лазоревое».

8 марта 1730 года указом Правительствующего Сената в числе других был принят герб Копорья: «в золотом щите на голубом поле белая каменная глыба и над нею облако». Изображение этого герба помещалось на знамёнах копорских полков — пехотного и гарнизонного. Императрица Анна Иоанновна утвердила гербы российских городов и провинций для помещения их на полковых знамёнах.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений.

Примечания 

Флаги с изображением гор